Kapalala – ward dello Zambia
 Kapalala – circoscrizione rurale della Tanzanianel nel distretto di Chunya
 Kapalala – circoscrizione rurale della Tanzanianel nel distretto di Mlele